Playoff till Svenska Damhockeyligan 2022 spelades mellan 3 och 20 mars 2022. Kvalificerade var lag 1–3 från Damhockeyallsvenskan norra respektive södra, två lag från Regional förkvalsserie. I finalerna mötte semifinalvinnarna de två sämsta lagen från SDHL.

Deltagande lag
Färjestad BK, Hammarby IF, IF Björklöven, IF Malmö Redhawks, Skellefteå AIK och Södertälje SK från Damhockeyallsvenskan samt Haninge Anchors HC och SHK Hockey från regionalt förkval.

Matchträd

Kvartsfinaler

Björklöven, Färjestad, Malmö Redhawks och Skellefteå vidare till semifinal.

Semifinaler

Malmö och Skellefteå vidare till final.

Finaler

AIK och Göteborg försvarade sina platser i SDHL till den följande säsongen.

Referenser

Externa länkar 
 Svenska Damhockeyligan (officiell hemsida)

Ishockeysäsongen 2021/2022
Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022